Yuanyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Yuanyang (元阳县) im Autonomen Bezirk Honghe der Hani und Yi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yuanyang (Honghe);
den Kreis Yuanyang (原阳县) im Verwaltungsgebiet der Stadt Xinxiang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yuanyang (Xinxiang);
das Straßenviertel Yuanyang (鸳鸯街道) im Stadtbezirk Yubei der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Yuanyang (Yubei);
den Bach Yuanyang (鸳鸯溪) im Kreis Pingnan in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Yuanyang-Bach.